L'Enfer des épouvantails est le quatorzième album des aventures de Philémon, paru en 1983.

Synopsis

Personnages principaux

Publication

Notes

Album de Philémon
Album de bande dessinée sorti en 1983